Marigold (1938), een film uit 1938
Marigold (2007), ook bekend als Marigold: An Adventure in India, een film uit 2007
Marigold (Nirvana), een lied van Nirvana.
USS Marigold (1863), een Amerikaans schip uit de Amerikaanse Burgeroorlog
HMS Marigold (K87), een schip van de Britse marine.
Marigold (Californië), een plaats in Californië
Engelstalige term voor het geslacht Tagetes (Afrikaantje)
Marigold (band), Amerikaanse band
The Best Exotic Marigold Hotel, een film uit 2012
The Second Best Exotic Marigold Hotel, een film uit 2015